Ева Файджес (,  — 28 августа 2012) — английская писательница, литературный критик, переводчик, автор исследований в области феминизма, а также мемуаров, описывающих заключение её отца в концлагере в Дахау, её детство в Берлине и последующий опыт еврейской беженки из фашистской Германии. Ева Файджес выступала против традиционного реализма в литературе и изобретала новые литературные формы в собственных произведениях.

Биография 
С родителями и младшим братом переехала в Великобританию в 1939 году. Ева с отличием окончила Колледж королевы Марии в 1953 г. и последовательно работала в нескольких издательствах до 1967 года, когда она сосредоточилась на писательской деятельности. В последние годы своей жизни Файджес проживала в Лондоне. Её дети — сын Орландо Файджес (известный ученый, автор работ по истории России) и дочь Кейт Файджес, писатель.

В 1960-х гг. её ассоциировали с неформальным объединением, находившимся под влиянием Райнера Хэппенсталля британских писателей-новаторов, в которое входили также Стефан Темерсон, Энн Куин и неформальный лидер объединения Брайан Стэнли Джонсон.

Роман «Свет» (Light), написанный в 1983 году, является портретом одного дня в жизни Клода Моне — от рассвета до заката — описанным в духе импрессионизма.

Избранная библиография

Художественная литература 
 Equinox («Равноденствие») (1966)
 Winter Journey («Зимнее путешествие»)(1967)
 B (1972)
 Konek Landing (1972)
 Days («Дни») (1974)
 Nelly’s Version (1977)
 Waking (1981)
 Light («Свет») (1983)
 The Seven Ages: A Novel (1986)
 Ghosts (1988)
 The Tenancy (1993)
 The Knot (1996)
 The Tree of Knowledge (1998)
 Nelly’s Version (2002)

Критика 
 Patriarchal Attitudes: Women in Society («Патриархальное положение: женщины в обществе») (1970)
 Tragedy and Social Evolution («Трагедия и эволюция общества») (1982)
 Sex and Subterfuge: Women Writers to 1850 («Пол и ухищрения: женщины-писатели до 1850 года») (1982)
 Women’s Letters in Wartime, 1450—1945 («Письма женщин в военное время, 1450—1495») (1993)

Мемуары 
 Little Eden: A Child in Wartime («Маленький Эдем: ребёнок во время войны») (1978)
 Tales of Innocence and Experience: An Exploration («Рассказы о невинности и опыте: исследование») (2004)
 Journey to Nowhere («Путешествие в никуда») (2008)

Произведения писательницы не переводились на русский язык.

Примечания

Ссылки 
 Радикальный феминизм
 Eva Figes Biography

Писатели Великобритании
Деятели феминизма Великобритании
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии